Wouter Blok (korfballer), een Nederlands korfbalcoach
 Wouter Blok (letterkundige), een Nederlands hoogleraar Nederlandse letterkunde